Bundesliga (tyska: förbundsliga) kallas ofta den högsta landsomfattande divisionen inom flera sporter i Tyskland och Österrike. Ofta finns även landsomfattande divisioner på lägre nivå, till exempel 2. Bundesliga ("division 2").

Bundesligor

Tyskland
Badminton-Bundesliga
Baseball-Bundesliga
Basketball-Bundesliga
Billiard-Bundesliga
Bundesliga (artistisk sportgymnastik)
Bundesliga (brottning)
Bundesliga (shack)
Bundesliga (sportskytte)
Bundesliga (tyngdlyftning)
Cricket-Bundesliga
Damen-Basketball-Bundesligen
Volleyball-Bundesliga (damer)
Volleyball-Bundesliga (herrar)
Eishockey-Bundesliga
Feldhockey-Bundesliga (damer)
Feldhockey-Bundesliga (herrar)
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga (ishockey)
Fußball-Bundesliga
2. Fußball-Bundesliga
Handball-Bundesliga (damer)
Handball-Bundesliga
2. Handball-Bundesliga
Roller Hockey Bundesliga
Rugby-Bundesliga
Rugby-Bundesliga (damer)
Tennis-Bundesliga (damer)
Tennis-Bundesliga (herrar)
Tischtennis-Bundesliga
U-17-Bundesliga
U-19-Bundesliga
Unihockey-Bundesliga
World League eSport Bundesliga

Österrike
Dameneishockey Bundesliga
 1. Rugby Bundesliga (Österrike)
Tennis-Bundesliga (Österrike)
Österreichische Basketball Bundesliga
Österreichische Fußball-Bundesliga

Sport i Tyskland
Sport i Österrike